Сыромя́тников — русская фамилия; имеет женскую форму Сыромятникова.

Известные носители 
 Сыромятников, Александр Адрианович (1859—1912) — тобольский купец, первый издатель и главный редактор тобольской газеты «Сибирский листок».
 Сыромятников, Аркадий Степанович (1874—1954) — российский революционер, председатель Рязанского военно-революционного комитета.
 
 Сыромятников, Василий Степанович (1885—1979) — русский советский художник и педагог;
 Сыромятников, Виталий Валентинович (1940—2001) — советский футболист, тренер;
 Сыромятников, Владимир Сергеевич (1933—2006) — конструктор, основоположник космической стыковочной техники;
 Сыромятников, Георгий Саввич (1926—1991) — литературовед, литературный критик.
 
 Сыромятников, Михаил Алексеевич (?—1941) — советский и украинский партийный деятель, первый секретарь Житомирского обкома ВКП(б).
 
 Сыромятников, Олег Иванович (род. 1964) — российский литературовед, профессор ПГНИУ.

Сыромятникова 
 Сыромятникова, Ирина Сергеевна (род. 1933) — театральный деятель, художник-гримёр, историк моды по прическам и гриму, педагог ГИТИСа и Школы-студии МХАТ.
 Сыромятникова, Мария Фоминична (1924—2018) — строчильщица Кунгурского кожевенно-обувного комбината. Герой Социалистического Труда (1971).

См. также 
 Сыромятниково